Sobota může být:

 sobota – den v týdnu
 pracovní sobota – sobota, která je pracovním dnem
 sobota – název pro podsíň, která se nachází u sakrálních dřevěných staveb
 Bílá sobota – v křesťanském kalendáři den před Velikonoční nedělí
 černá sobota – památná sobota v dějinách Izraele

zeměpisné názvy
 Rimavská Sobota – město na Slovensku
 Murska Sobota – město ve Slovinsku
 Spišská Sobota – část slovenského města Poprad
 Sobota (Velkopolské vojvodství) – polská vesnice ve Velkopolském vojvodství

příjmení osob
 Emil Sobota (1892–1945) – český právník, spisovatel, publicista, úředník a ministerský rada v prezidentské kanceláři
 Jan Sobota (1882–1957) – český a československý teolog a politik, meziválečný senátor za lidovou stranu
 Jozef Sobota (* 1954) – slovenský fotbalista
 Luděk Sobota (* 1943) – český herec a komik
 Miroslav Sobota (* 1935) – český režisér
 Waldemar Sobota (* 1987) – polský fotbalista

v kultuře
 Sobota (kniha) – román spisovatele Iana McEwana
 Sobota (film) – český film z roku 1944
 Černá sobota (film) – český film z roku 1960 režiséra Miroslava Hubáčka
 Lepší Sobota – název a současně jméno protagonistky sci-fi knihy australského autora Gartha Nixe.

Související články 
 Sobotka
 Saturday